Solidarność mechaniczna - wedle koncepcji Durkheima jest to więź występująca w społecznościach prymitywnych, gdzie świadomość jednostkowa nie indywiduuje się od świadomości kolektywnej. Wiąże się to z brakiem podziału pracy, więc również brakiem konieczności dywersyfikacji predyspozycji poszczególnych osobników. Cechą prawa społeczeństw solidarnych mechanicznie była represyjność, tj. nastawienie na zadośćuczynienie i uspokojenie sumienia kolektywnego.

Szkoła durkheimowska